Švec ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Svec (* 1992), österreichische Politikerin
 David Švec (Autor), tschechischer Schauspieler, Schriftsteller und Drehbuchautor
 David Švec (Dirigent) (* 1977), tschechischer Klavierspieler und Dirigent
 Emil Švec (1925–2010), slowakischer Flüchtling und politischer Häftling
 Jiří Švec (* 1935), tschechoslowakischer Ringer
 Josef Švec (* 1935), tschechoslowakischer Ruderer
 Josef Jiří Švec (1883–1918), Oberst der Tschechischen Legion
 Karl Svec (1949–2016), österreichischer Perkussionist
 Marek Švec (* 1973), tschechischer Ringer
 Martin Švec (* 1994), tschechischer Squashspieler
 Michal Švec (* 1987), tschechischer Fußballspieler
 Otakar Švec (Bildhauer) (1892–1955), tschechischer Bildhauer, Erschaffer des monumentalen Stalindenkmals von Prag
 Otakar Švec (Domherr), tschechische Priester und Domherr von Veitsdom in Prag